Reformierte Kirche Buchs steht für:

 Reformierte Kirche Buchs AG im Kanton Aargau
 Reformierte Kirche Buchs SG im Kanton St. Gallen
 Reformierte Kirche Buchs ZH im Kanton Zürich